Girl on Fire est un album studio d'Alicia Keys.
Girl on Fire est le  de l'album.